L’Emmy de la meilleure réalisation peut faire référence à :

 Emmy de la meilleure réalisation pour une série comique
 Emmy de la meilleure réalisation pour une série dramatique
 Emmy de la meilleure réalisation pour un programme de variété, musical ou comique
 Emmy de la meilleure réalisation pour une minisérie ou un téléfilm